Доменек () — фамилия.
 Доменек, Раймон (род. 1952) — французский футболист и тренер. 
 Доменек-и-Монтанер, Луис (1850—1923) — выдающийся каталонский архитектор и политик.
 Доменек, Хауме (род. 1990) — испанский футболист.